Карабудахке́нт () — село в Дагестане, административный центр Карабудахкентского района.

Образует муниципальное образование село Карабудахкент со статусом сельского поселения как единственный населённый пункт в его составе. Крупнейший по численности населения сельский населённый пункт в Дагестане.

География 

Село расположено в 30 км к югу от Махачкалы (41 км по дороге). Ближайшая железнодорожная станция расположена в посёлке Манаскент в 8 км восточнее села. Карабудахкент расположен на стыке 3-х городов. Карабудахкент граничит со столицей Дагестана г. Махачкала, Каспийском и Избербашем.

Село Карабудахкент расположено в центре кумыкских земель в живописной долине, окружённой со всех сторон горами, 12 км к западу от Каспийского моря.

Вокруг горы и села до 60-х гг. прошлого века располагались великолепные сады, в которых, благодаря упорному труду жителей села были выведены прекрасные местные сорта груш, яблок, слив, абрикосов, винограда и др. фруктов.

О качестве фруктов карабудахкентских садов говорит и тот факт, что начиная с 18 века отсюда поставлялись фрукты для двора Его Императорского Величества в Петербург.

Здесь также закупались фруктовые деревья для царских садов.

В садах вокруг села имелись многочисленные небольшие родники, с прекрасной пресной водой, рядом с селом располагается и самое главное богатство карабудахкентцев, их родник — «Бекенез». Это самый крупный родник в Дагестане.

Климат района умеренно-континентальный, зима мягкая, самые низкие температуры бывают в пределах −10°С, лето жаркое, температура около 25-30°С.

Растительный и животный мир села характерен для низменностей и предгорий Дагестана.

В лесах встречаются практически все виды многолетних деревьев и растений: бук, дуб, клён, граб, ясень, липа, ель, сосна, орех, вязь, ива, тополь, алыча и др. Много кустарниковых видов растений

Также разнообразен животный мир вокруг села: в лесах и полях водятся медведи, рыси, кабаны, волки, барсуки, куницы, шакалы, белки, зайцы, и др. животные. Разнообразен и мир птиц: орлы, ястребы, куропатки, вороны, воробьи, фазаны, голуби, перепела, дятлы, совы, соловьи и др. Из пресмыкающихся и грызунов особенно распространены гадюки, ужи, ящерицы, мыши, суслики, летучие мыши.

История 
Первые поселенцы в Карабудахкенте, как свидетельствуют археологические памятники, появились 40 000 лет тому назад. В 1604 году русские воеводы разорили «Коробутацкие кабаки».

Карабудахкент входил в состав раннефеодального кумыкского государства Джидан в V—VIII веках. После его распада остатки савир (предков кумыков) образовали княжество Хамзин (Сувар) на территории Карабудахкентского района.

Карабудахкент находился на южной границе области кумуков, упоминаемой тимуридскими летописцами.

В районе села расположены Карабудахкентские могильники, исследованные К. Ф. Смирновым в 1950-х годах.

Тарковское шамхальство 

По сведениям средневековых авторов, Тарковское шамхальство в XVII веке состояло из семи ханств-княжеств. В конце XVI века образуется самостоятельное Эндирейское княжество, основателем которого был выдающийся политический деятель и полководец Дагестана Султан-Махмуд. Чуть позже, в конце XVI — в начале XVII веков от Тарковского шамхальства отделяются и другие феодальные владения, в том числе и Карабудахкентское княжество (бийликство), которое вплоть до конца 30-х годов XVIII века было полностью самостоятельным владением.

В первой половине XVIII века к власти в Карабудахкенте приходит бий-ставленник тарковского шамхала, и с тех пор уже карабудахкентские князья (бии) находились в вассальной зависимости от тарковских шамхалов, но во внутренних вопросах они были самостоятельными, а в отдельные периоды и во внешних отношениях они выступают как самостоятельные владетели.

В 1725 году шамхал Адиль-Герей II, подстрекаемый другими горскими владетелями и турками, собрав 30-тысячное войско, напал на русскую крепость Святого Креста на Сулаке, но это нападение было отбито. В этом нападении наряду с другими участвовало и карабудахкентское ополчение.

Население 

Этнический состав по переписи 2002 года.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Карабудахкентского района
Муниципальные образования Карабудахкентского района
Сельские поселения Дагестана
Районные центры Дагестана